Caspers ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Caspers (1933–2015), Aufsichtsratsvorsitzender der Ford-Werke GmbH
 Charlotte Caspers (* 1979), niederländische Künstlerin und Restauratorin
 Dirk Caspers (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Fanny Caspers (1787–1835), deutsche Schauspielerin, Gouvernante und Hofdame
 Friedrich Caspers (* 1951), deutscher Manager
 Georg Caspers (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinz Caspers (1921–2005), deutscher Neurophysiologe und experimenteller Epileptologe
 Jacob Philipp Caspers (1812–1883), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Jakob Caspers (1851–1933), deutscher Landwirt, Genossenschaftler und Landesökonomierat
 Johannes Caspers (1910–1986), deutscher Politiker (CDU)
 Karl von Caspers (1776–1843), bayerischer Generalmajor
 Lisei Caspers (* 1983), deutsche Filmregisseurin
 Lutz Caspers (* 1943), deutscher Hammerwerfer
 Marion Caspers-Merk (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)
 Markus Caspers (* 1960), deutscher Gestalter, Autor und Hochschullehrer
 Ralph Caspers (* 1972), deutscher Fernsehmoderator
 Svenja Caspers (* 1982), deutsche Medizinerin

Siehe auch:
 Kaspers